

Боровичі — місто, районний центр Новгородської області
 Боровичі — село, Сафакулевський округ, Курганська область

Боровичі — село, Волинська область, Маневицький район
 Боровичі — село, Сумська область, Середино-Будський район